Whitley County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Whitley County, Indiana 
 Whitley County, Kentucky